Robert Walker (1599-1658) – pittore inglese
Robert Walker (1888-1954) – attore statunitense del cinema muto
Robert Walker (1918-1951) – attore statunitense
Robert Walker, Jr. (n. 1940) – attore statunitense, figlio del Robert Walker precedente e dell'attrice Jennifer Jones
Robert Walker – animatore statunitense, regista di Koda, fratello orso
Robert Walker – musicista blues statunitense